Halmos János (1847–1907) polgármester
 Halmos János (1887–1961) operaénekes (tenor)

Jegyzetek